Кастания може да се отнася за:

 Кастания, село в дем Аграфа, Гърция;
 Кастания, село в дем Бер, Гърция;
 Кастания, село в дем Пидна-Колиндрос, Гърция;
 Кастания, село в дем Сервия, Гърция.